Григо́рий Алексе́евич Малы́гин (8 октября 1922 года — 28 января 1998) — советский военнослужащий, старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (19 апреля 1945 года).

Биография 
Родился в деревне Суслово (ныне — урочище на территории Становлянского района Липецкой области) в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 классов. Работал в колхозе.

В Красную Армию призван в сентябре 1941 года и направлен на фронт. Командир отделения 175-го отдельного сапёрного батальона (126-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 3-й Белорусский фронт) кандидат в члены ВКП(б) старший сержант Малыгин в бою на подступах к городу Кёнигсберг (ныне — Калининград) 7 апреля 1945 года взорвал капонир форта № 5, открыв путь наступающим частям.
       
Звание Героя Советского Союза присвоено 19 апреля 1945 года.

Член ВКП(б)/КПСС с 1946 года.
       
После войны демобилизован. Жил и работал в городе Елец Липецкой области.

Награды 
 Герой Советского Союза (19 апреля 1945 года);
 орден Ленина (19 апреля 1945 года);
 орден Отечественной войны I степени;
 орден Красной Звезды;
 орден Славы III степени;
 медали.

Примечания

Литература 
 
 Огрызков К. Т. Боевые звёзды липчан. — Липецк: Липец. изд-во, 1995. — 462 с.

Ссылки 
 
 Григорий Алексеевич Малыгин // Историко-патриотический сайт Липецка.
 К 90-летию со дня рождения Григория Малыгина // Государственный архив новейшей истории Липецкой области.
 Музей Боевой Славы // Музей ЕГУ им. И. А. Бунина.
 Герои Советского Союза Липецкой области // Липецкий край.
 Дни рождения Героев // Государственный архив Липецкой области.
 Герои Советского Союза — уроженцы Липецкой области // Администрация Липецкой области.

Сапёры Великой Отечественной войны
Члены КПСС